Ayata bezeichnet:

 eine bolivianische Ortschaft, siehe Ayata

Ayata ist der Name von:

 İmran Ayata (* 1969), deutscher Autor und DJ
 Muzaffer Ayata, Führungskader der PKK